

Saints 

 Saint Bonet (), évêque de Clermont.

Patronyme 

 Juan de Pablo Bonet (1573-1633), prêtre et éducateur espagnol, pionnier du langage des sourds ;
 Nicolas Bonet (?-1360), théologien et missionnaire français ; 
 Théophile Bonet (1620-1689), médecin genevois ;
 Antoine-Joseph Bonnet de Treyches (1722-1808), député à l'Assemblée nationale de 1789 ;
 Joseph Bonet de Treyches (1757-1828), son fils, magistrat et Conventionnel français ;
 Jean Pierre François Bonet (1768-1857), général de division français ;
 Gaston Bonet-Maury (1842-1919), pasteur protestant et professeur de théologie français ;
 Jean de Bonet d'Oléon (1892-1950), général français ;
 Lluís Bonet (1893-1993), architecte catalan;
 Jordi Bonet (1932-1979), peintre, céramiste et sculpteur québécois ;
 Narcís Bonet (1933-2019), compositeur espagnol ;
 Maria del Mar Bonet i Verdaguer (1947-), chanteuse catalane ;
Lisa Bonet (1967-), actrice et réalisatrice américaine ;
 Pep Bonet (1974-), photographe catalan ;
 Carlos Bonet (1977-), footballeur paraguayen ;
 William Bonet (1980-), joueur de rugby français ;
 Roxane Bonet (1989-), bodyboardeuse française.

Autres 

 Bonet, dessert piémontais ;
 Casa Bonet, maison espagnole de Barcelone.

Patronyme français